Давид Георгиевич Числиев (22 сентября 1879, Нахичевань-на-Дону — 2 января 1970, Москва) — русский и советский архитектор. Работал в Тифлисе, Москве, Сочи.

Биография 
Родился 22 сентября 1879 года в Нахичевани-на-Дону (ныне в составе Ростова-на-Дону). В 1909 году окончил Рижский политехнический институт со званием инженера-архитектора.

В 1910 приехал в Тифлис, работал на разных должностях. Выполнял частные заказы. С 1912 по 1918 год работал в архитектурно-строительном отделе Тифлисской городской управы. В 1921 году стал заместителем директора при Комитете государственных сооружений. Занимал должность главного архитектора Тифлиса. В 1926 году занимался восстановлением Ленинакана после землетрясения, занимал должность начальника работ и главного архитектора проектной мастерской по восстановлению города. Использовал новый строительный материал — артикский туф, организовал его промышленную добычу.

С 1934 года жил и работал в Москве. Занимал должности главного инженера, архитектора и заместителя директора Сочи-Мацестовской группы на побережье Чёрного моря. Выполнял работы по перепланировке и реконструкции города Сочи (включая строительство санаториев и дач).

В 1948 году вышел на пенсию. Занимался научными исследованиями в области эстетики. Умер 2 января 1970 года. Похоронен на Армянском кладбище в Москве.

Известные работы 
Проект Католического храма

Тифлис 
 здание «Дома офицеров» на проспекте Руставели.
 д. 42 — здание издательства «Заря Востока» (1926—1929) на проспекте Руставели
 Улица Галактиона Табидзе, д. 17 — бывший дом А. В. Кусикова
 Жилые дома на улице Георгия Цабадзе (1926—1928)

Москва 
Гоголевский бульвар, д. 27 — жилой дом (1933), ценный градоформирующий объект.

Сочи 
Ресторан на горе Ахун.

Библиография 
Артикские строительные туфовые лавы и конструкции из них [Текст] / Д. Г. Числиев ; Обл.: Е. П. — 2-е изд., доп. и перераб. — Москва : гостип им. К. Маркса, 1932. — Обл., 159 с., включ. тит. л., 1 с. объявл. : ил.

Литература 
ენციკლოპედია «თბილისი», გვ., 934, თბ., 2002.

Архитектура Советской Армении 1920—1950. 1951

Сочи-Мацеста : (Очерк архитектуры) / Н. Б. Соколов. — Москва : изд. и 2-я тип. Гос. изд-ва архитектуры и градостроительства, 1950. — 126 с.

Ведомственное и кооперативное жилище в Москве второй половины 1920-х — первой половины 1930-х годов : диссертация … кандидата архитектуры : 05.23.20 / Князев Михаил Борисович; [Место защиты: Московский архитектурный институт (государственная академия)]. — Москва, 2019. — 219 с.

Примечания

Ссылки 
Российский Родословный Фонд

დავით ჩისლიევი
Главные архитекторы Тбилиси
Похороненные на Армянском кладбище (Москва)